Матанзас има више значења:

 Матанзас
 Матанзас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Матанзас (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Матанзас (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику